Отборочный турнир XXXI чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд проходил с 15 августа 2018 по 9 января 2019 года с участием 26 команд.

Участники квалификации были разделены на 7 групп, в которых сыграли в два круга по разъездному календарю. Путёвки в финальную стадию Евро-2019 получили 12 сборных — победители групповых турниров и 5 команд, занявших в своих группах вторые места с наилучшими показателями.

Освобождены от участия в отборочном турнире 4 организатора финального раунда — , , ,  и 8 команд по итогам предыдущего чемпионата Европы — , , , , , ,  и .

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

См. также 
 Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2019 (квалификация)

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола 

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2019